Moderator (algemeen), een gespreksleider, iemand met bepaalde privileges op internet, of een raadgevend priester bij een studentenvereniging;
 Moderator (Rooms-Katholieke Kerk), ambt in de Katholieke Kerk; teamleider van pastoraal team.
 Moderator (kernfysica), een materiaal dat bij kernreacties vrijkomende neutronen afremt;
 Moderator (statistiek), een variabele Z die het verband tussen X en Y verandert.